Peter Island ist der Name folgender Inseln:

 Peter Island (Aleuten), Vereinigte Staaten
 Peter Island (Arkansas), Vereinigte Staaten
 Peter Island (Maine), Vereinigte Staaten
 Peter Island (Britische Jungferninseln)
 Peter Lee Island, Louisiana, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Peter-I.-Insel, Insel in der Bellingshausensee, Südpolarmeer
 St. Petersinsel
 Peters Island